Это список спортсменов с наибольшим количеством участий в Олимпийских играх. Сюда включены мужчины и женщины, участники зимних и летних Олимпиад.

Жирным выделены спортсмены, продолжающие карьеру, розовым цветом выделены женщины. Синим выделены годы выступления спортсменов, принимавших участие в зимних Играх, а зелёным — тех, кто выступал и на летних, и на зимних Играх. Для летних Игр 2020 года в Токио, которые были перенесены на 2021 год, в графе «Игры» указан 2020 год, а в периоде участия учитывался 2021-й.

Количество участий в Олимпийских играх 
Флажки перед названиями НОК приведены по состоянию на текущий момент и могут не соответствовать тем флагам, под которыми выступали спортсмены на тех или иных Играх

10 раз 

Лидирует канадский конник Иан Миллар. Миллар дебютировал в возрасте 25 лет на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году и из следующих 10 Олимпиад пропустил только Игры 1980 года в Москве, где канадская сборная не участвовала из-за политического бойкота. Ещё до начала Игр 2012 года он заявил, что не собирается заканчивать карьеру и хотел бы принять участие и в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Миллар реально претендовал на поездку в Рио-де-Жанейро на свою 11-ю Олимпиаду, однако в итоге всё же не вошёл в состав сборной Канады. На Олимпиаде в конном троеборье выступила его дочь Эми. Свою первую награду — серебро — Иан Миллар завоевал только на 9-й Олимпиаде в Пекине в 2008 году. В 2019 году объявил о завершении спортивной карьеры.

9 раз 

Австрийский яхтсмен Хуберт Раудашль, латвийский стрелок из пистолета Афанасий Кузьмин и грузинский стрелок из пистолета Нино Салуквадзе участвовали в 9 Олимпиадах. Раудашль дебютировал в возрасте 22 лет на Олимпиаде в Токио в 1964 году и затем принял участие в 8 Олимпиадах подряд вплоть до Игр в Атланте в 1996 году, когда ему было 54 года. Раудашль так и не стал олимпийскими чемпионом, лишь дважды выиграв серебро (1968 и 1980).

Дебютировав в возрасте 29 лет на Олимпиаде-1976 в Монреале, Кузьмин из 9 последующих летних Олимпиад пропустил только одну — в 1984 в Лос-Анджелесе из-за бойкота Игр сборной СССР. Таким образом, Кузьмин попал в такую же ситуацию как и Миллар, и если бы не тот пропуск Игр-1984, то сейчас мог довести число своих участий до 10. Кузьмин не сумел пройти отбор на Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро. Трижды представлял СССР (1976, 1980 и 1988) и 6 раз Латвию (1992—2012).

Салуквадзе дебютировала на Олимпийских играх в возрасте 19 лет в составе сборной СССР на Играх в Сеуле в сентябре 1988 года и выиграла золото в стрельбе из пистолета с 25 м. В 1992 году выступала в составе Объединённой команды, а затем 7 раз подряд в составе сборной Грузии. 25 июля 2021 года в Токио Салуквадзе стала первой в истории женщиной, выступившей на 9 Олимпийских играх, после чего объявила о завершении карьеры.

8 раз (14 человек) 

По 8 раз участвовали в Олимпийских играх 14 спортсменов (из них семеро — в 8 Играх подряд). Среди них есть 2 родных брата — итальянские конники Пьеро и Раймондо Д’Инцео. Офицеры итальянской кавалерии участвовали в 8 Олимпиадах подряд с 1948 по 1976 год. Каждый из братьев выиграл по 6 олимпийских медалей, но лишь младший Раймондо в 1960 году в Риме сумел стать олимпийским чемпионом — он выиграл личный турнир по конкуру, при этом он опередил именно Пьеро, выигравшего серебро. До 1988 года итальянские братья удерживали рекорд по наибольшему количеству участий в Олимпийских играх, но на Играх в Сеуле их догнали 2 яхтсмена — датчанин Пауль Эльвстрём и Дарвард Ноулз с Багамских Островов. И если братья-конники свои 8 Олимпиад «уложили» в 28 лет, то Ноулз и Эльвстрём достигли этой отметки лишь за 40 лет. Оба яхтсмена, как и братья Д’Инцео, дебютировали на первой послевоенной Олимпиаде в 1948 году в Лондоне. Ноулз, которому в 1948 году был уже 31 год, участвовал в 7 Олимпиадах подряд до 1972 года, после чего прекратил свои выступления. Но в 1988 году в возрасте 70 лет он вернулся на Олимпийские игры, доведя число своих участий до 8. Участие в Олимпиаде в таком почтенном возрасте делает его одним из старейших олимпийцев за всю историю. Наиболее успешно для Ноулза сложилась Олимпиада-1964 в Токио, где он стал олимпийским чемпионом в классе «Звёздный». В мае 2016 года 98-летний Ноулз стал самым возрастным из живущих олимпийских чемпионов. Эльвстрём, признанный лучшим спортсменом Дании XX века, дебютировал на лондонских Играх-1948 в возрасте 20 лет и сразу стал олимпийским чемпионом в классе «Файрфлай». На последующих 3 Олимпиадах (1952, 1956, 1960) Пауль также становился олимпийским чемпионом, на этот раз в классе «Финн». После этого он пропустил Олимпиаду-1964 в Токио, принял участие в следующих двух (1968 и 1972), опять сделал «паузу» в 2 Олимпиады (1976 и 1980) и наконец дважды подряд участвовал в Олимпиадах 1984 и 1988 годов. В Сеуле Эльвстрёму было 60 лет. Таким образом, если бы датчанин не делал перерывов в олимпийских выступлениях, то он мог бы принять участие в рекордных 11 Олимпиадах. Словенский стрелок из винтовки Раймонд Дебевец участвовал в 8 подряд Олимпиадах в 1984—2012 годах. В 2016 году в своей восьмой Олимпиаде принял участие ещё один стрелок — перуанец Франсиско Боса. Он стал рекордсменом Южной Америки по количеству участий. При этом после семи подряд выступлений в 1980—2004 годах Боса сделал паузу в 12 лет и вернулся на Игры в 2016 году. На Олимпийских играх в Токио в 2021 году выступил 62-летний австралийский конник Эндрю Хой и выиграл две медали. Среди мужчин только Хой и Эльвстрём сумели выиграть более одной золотой медали среди тех, кто участвовал в 8 и более Играх. Между первой и последней Олимпиадами Хоя прошло 37 лет (1984—2021). 51-летний Хесус Анхель Гарсия стал на Играх в Токио первым легкоатлетом и первым испанцем, выступившим на 8 Олимпийских играх. Гарсия Брагадо — единственный из 16 спортсменов с 8 и более Играми, кто не выиграл ни одной олимпийской медали.

В Лондоне в 2012 году итальянская байдарочница Йозефа Идем стала первой в истории женщиной и первой представительницей гребли на байдарках и каноэ, принявшей участие в 8 Олимпиадах. Первые два раза Идем выступала за ФРГ и на своей дебютной Олимпиаде в 1984 году в Лос-Анджелесе выиграла бронзу в байдарках-двойках с Барбарой Шюттпельц. В 1990 году Йозефа вышла замуж за итальянского тренера и начала выступать за Италию. Выигрывала по медали в заездах байдарок-одиночек на 4 Олимпиадах подряд (1996—2008), в 2000 году в Сиднее став олимпийской чемпионкой, а в 2008 году в Пекине уступив чемпионке лишь 0,004 сек. На своей восьмой Олимпиаде в 2016 году выступила канадская рулевая в академической гребле Лесли Томпсон, на счету которой пять наград, завоёванных на протяжении 28 лет. В 2021 году на Играх в Токио выступила гимнастка Оксана Чусовитина, она выступала на Олимпийских играх за Объединённую команду в 1992 году, пять раз за Узбекистан и два раза за Германию.

5 февраля 2022 года немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн стала первой в истории женщиной, кто выступил на 8 зимних Олимпийских играх. Пехштайн — самая титулованная среди спортсменов с 7 и более Играми, она выиграла пять золотых медалей.

На зимних Играх 2022 года в Пекине бразильянка Жаклин Моран приняла участие в своей восьмой Олимпиаде. При этом она стала первой среди спортсменов с 8 и более Играми, кто участвовал и в летних (3 раза), и зимних (5 раз) Играх. Для участия в 8 Олимпийских играх Моран потребовалось менее 18 лет, она дебютировала летом 2004 года на Играх в Афинах в возрасте 28 лет. Также она стала первой, кто участвовал в летних и зимних Играх с одной и той же столицей (Пекин-2008 и Пекин-2022).

7 раз (39 человек) 

39 спортсменов участвовали в семи Олимпиадах. Среди них 13 женщин: ямайская бегунья Мерлин Отти, шведская фехтовальщица Черстин Пальм, французская велогонщица Жанни Лонго, японская конькобежка и велогонщица Сэйко Хасимото, сербский стрелок Ясна Шекарич, голландская всадница Анки ван Грюнсвен, белорусская гребчиха Екатерина Карстен, шведская всадница Тинне Вильхельмсон-Сильвен, бразильская футболистка Формига, нигерийский игрок в настольный теннис Олуфунке Ошонайке, монгольский стрелок из пистолета Отрядын Гундэгмаа, болгарский стрелок из пистолета Мария Гроздева, венгерская фехтовальщица Аида Мохамед. Хасимото, дебютировав в 1984 году на зимней Олимпиаде в Сараево в возрасте 19 лет, затем приняла участие в трёх подряд зимних Олимпиадах. На летних Играх Сэйко дебютировала в 1988 году в Сеуле и затем ещё дважды подряд участвовала в летних Играх. Таким образом, японка 7 раз участвовала в Олимпийских играх всего лишь за 12 лет, при этом на момент своего последнего участия в летних Олимпийских играх в Атланте Хасимото исполнился только 31 год. Кроме того, Сэйко является единственной представительницей Азии, кто участвовал как минимум в 7 Олимпиадах. Жанни Лонго является единственной, кто участвовал в соревнованиях по велоспорту на 7 Олимпиадах подряд, как среди женщин, так и мужчин. Женский велоспорт был включён в олимпийскую программу в 1984 году в Лос-Анджелесе, и Лонго участвовала во всех Олимпиадах до 2008 года. Формига в 2021 году стала первой в истории представительницей игровых командных видов спорта, принявшей участие в 7 Играх.

Среди мужчин по 7 Олимпиад на счету 26 спортсменов. Датский фехтовальщик Иван Осиер пропустил Олимпийские игры 1936 года в Берлине из-за несогласия с политикой нацистов. В 1948 году в Лондоне Осиер принял участие в своей 7-й Олимпиаде спустя 16 лет после Игр-1932. До 1972 года он единолично лидировал по числу участий в Играх, пока его не догнали братья Д’Инцео, а спустя 4 года и обошли. Шведский стрелок из пистолета Рагнар Сканокер примечателен тем, что дебютировал на Олимпийских играх в 1972 году лишь в возрасте 38 лет, и тем не менее сумел принять участие в 7 подряд Олимпиадах. В 2004 году Международный олимпийский комитет предоставил 70-летнему Сканокеру специальное приглашение с тем, чтобы он принял участие в своей 8-й Олимпиаде, но Олимпийский комитет Швеции не допустил прославленного стрелка к Играм из-за неудовлетворительных результатов. Отец бельгийского стрелка Франсуа Лафортюна Франсуа Лафортюн-старший также был стрелком и участвовал в пяти Олимпиадах на протяжении 36 лет (1924—1960), в 1952 и 1960 годах вместе с сыном. Дядя Франсуа-младшего Марсель Лафортюн также участвовал в 4 Олимпийских играх в соревнованиях по стрельбе, а ещё один дядя Юбер Лафортюн принял участие только в одной Олимпиаде — в 1920 году в Антверпене — и выиграл серебро в командном турнире гимнастов. Таким образом, на счету семьи Лафортюн суммарно 17 Олимпийских игр.

В 2014 году на Играх в Сочи сразу два спортсмена стали первыми, кто выступал на семи зимних Играх — российский саночник Альберт Демченко и японский прыгун с трамплина Нориаки Касай. Каждый из них дебютировал на Играх 1992 года в Альбервиле и принял участие в семи Играх подряд. Демченко завершил карьеру после Игр 2014 года, а Касай продолжил выступать и в 2018 году стал первым в истории спортсменом, выступившим на 8 зимних Играх.

Среди спортсменов, кто участвовал в семи и более Играх, больше всего медалей на счету Мерлин Отти и Клаудии Пехштайн (по 9). Только 12 из 57 спортсменов не завоевали за карьеру ни одной олимпийской медали.

6 раз (153 человека) 
Отсортировано по году последнего участия / наибольшему периоду выступлений / алфавиту

По шесть Олимпийских игр на счету более 140 спортсменов. Среди них можно отметить 8-кратную олимпийскую чемпионку байдарочницу Биргит Фишер, 8-кратного олимпийского чемпиона по биатлону Уле-Эйнар Бьёрндалена, 7-кратную олимпийскую чемпионку по конному спорту Изабель Верт, 7-кратного олимпийского чемпиона по фехтованию Аладара Геревича.

Только пять представителей командных игровых видов спорта участвовали в 6 Олимпиадах: финские хоккеисты Раймо Хелминен (1984—2002) и Теему Селянне (1992—2014), испанский ватерполист Мануэль Эстиарте (1980—2000), российские волейболисты Евгения Эстес (Артамонова) (1992—2012) и Сергей Тетюхин (1996—2016). При этом Селянне — единственный, кто участвовал в Играх на протяжении 7 циклов (Теему пропустил Игры 1994 года). Бразильская футболистка Формига в 2021 году стала первой представительницей командных игровых видов спорта с 7 Играми.

Британский пловец и ватерполист 4-кратный олимпийский чемпион Пол Радмилович и голландский фехтовальщик Адрианус де Йонг участвовали в 6 Олимпиадах (1906, 1908, 1912, 1920, 1924 и 1928), но Олимпийские игры 1906 в Афинах считаются внеочередными и не учитываются в статистике МОК. Аналогичное достижение на счету греческих стрелков братьев Александроса и Иоанниса Теофилакисов, которые участвовали в 6 Олимпиадах с учётом внеочередных Игр 1906 года (1896, 1906, 1908, 1912, 1920 и 1924).

По пять Олимпиад на счету более 600 спортсменов.

Среди видов спорта, в которых отдельные спортсмены участвовали по 5 и более раз, лидируют пулевая стрельба, конный спорт, лёгкая атлетика, парусный спорт. Несколько десятков спортсменов имеют на своём счету участие в нескольких видах спорта, в том числе среди них более 10 тех, кто участвовал как в зимних, так и летних Играх. Наиболее распространённые «пары» видов спорта — биатлон/лыжные гонки, лёгкая атлетика/бобслей, конькобежный спорт/велоспорт.

Прочее 
 Японский конник Хироси Хокэцу дебютировал на Олимпийских играх в 1964 году в Токио, а следующий раз участвовал в Олимпийских играх спустя 44 года в Пекине. Третий раз 71-летний Хокэцу выступил на Играх в Лондоне. Это делает его рекордсменом по самому продолжительному периоду между первым и последним участием в Олимпиадах — 48 лет. Между Играми 1964 и 2008 годов Хокэцу пропустил 10 летних Олимпиад.

См. также 
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр
 Список участников Олимпийских игр из правящих семей
 Список спортсменов, принимавших участие и в летних, и в зимних Олимпийских играх
 Список призёров Олимпийских игр, доживших до 100 лет

Примечания

Ссылки 
 Рекорды Олимпийских игр (до начала Олимпиады-2008 в Пекине)
 Список спортсменов по количеству участий на сайте Olympedia.org

Олимпийские игры